Канана Євген Віталійович (* 1953) — радянський футболіст, по завершенні ігрової кар'єри — радянський та український футбольний арбітр, суддя всесоюзної категорії та футбольний функціонер. Заслужений тренер України.

Канана — одна з місцевих громад, що розташована в районі Береа.

Канана — населений пункт в провінції Лімпопо.
 Канана — населений пункт в Північно-Західній провінції.